Коричани () — город в Чехии в районе Кромержиж Злинского края.

Расположен в историческом регионе Моравия у подножия гор Хржибы в 11 км к северу от г. Кийова и в 25 км к западу от Угерске-Градиште. Через город протекает р. Киёвка.

В составе города 4 районные общины (Коричани, Блисице, Йестржабице, Лисковец).

Население 

Население города на 1 января 2019 года составляло 2 756 жителей.

История 
В окрестностях города обнаружены предметы, относящиеся к каменному веку, а также поселение кельтов. Впервые упоминается в 1321 году, хотя документы о замке датируются 1131 годом, поэтому можно предположить, что в то время здесь уже было небольшое поселение. В 1349 году Коричани получили статус города.

Во время битвы на Белой горе (1620) здесь была большая еврейская община.

В 1780 году в городе был создан стекольный завод, в котором в XIX веке производилось граненое стекло и стекло общего назначения.

Достопримечательности 
 Замок Коричани.
 Готический приход и паломническая церковь св. Лаврентия.
 Мариацкая колона на рыночной площади возле церкви (1798)
 Группа скульптур второй половины XVIII века.
 Часовня Святого Флориана (1712)
 Еврейское кладбище с самым старым надгробным камнем 1674 года. На нём имеется более 200 надгробий.
 Бывшая синагога
 Руины замка Кимбурк

Примечания

Ссылки 
 Сайт Морковице-Слижани

Города Злинского края